Філіпенко — поширене українське і білоруське прізвище, утворене від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

А 
 Філіпенко Антон Сергійович (*1943) — український учений-економіст.
 Філіпенко Аркадій Дмитрович (1912—1983) — український композитор.

В 
 Філіпенко Віталій Аркадійович (*1939) — український композитор.
 Філіпенко Владислав Юрійович (? — 2022) — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Є 
 Філіпенко Євгенія Іллівна (*1975) — український дипломат.
 Філіпенко Єгор Всеволодович (*1988) — білоруський футболіст, захисник.

І 
 Філіпенко Ігор Павлович (*1993) — український футболіст, воротар.

Л 
 Філіпенко Леонід Миколайович (1914—2012) — Герой Радянського Союзу.

О 
 Філіппенко Олександр Георгійович (*1944) — російський актор, Народний артист Росії (2000).
 Филипенко Олександр Іванович — український науковець, доктор технічних наук, професор.

П 
 Филипенко Павло Олексійович (*1974) — український футболіст, захисник.
 Філіпенко Петро Михайлович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Філіпенко Сергій Вадимович (*1966) — український інженер, голова правління Запорізького автомобілебудівного заводу.
 Філіпенко Сергій Іванович (*1961) — український політик, міський голова міста Знам'янки.

Див. також 
 Філіпенко (значення)
 Філіппенко — прізвище

Українські прізвища
Прізвища на -енко